Als Landesgericht Wien werden bezeichnet:
 das Landesgericht für Strafsachen Wien,
 das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien